Жаилма — название населённых пунктов:

Казахстан 
 Жаилма — село в Жанибекском районе Западно-Казахстанской области.
 Жаилма — село в Камыстинском районе Костанайской области.

См. также 
 Жайылма